Le sigle E578  peut désigner:
 E578, numéro E du gluconate de calcium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 578 reliant Saratel à Chichiș en Roumanie.